Baschek ist der Name folgender Personen:

 Bodo Baschek (1935–2022), deutscher Astronom
 Burkard Baschek (* um 1971), deutscher Meeresforscher